Il doppio  dello  Seguros Bolívar Open Medellín 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Sebastián Decoud e Eduardo Schwank erano i detentori del titolo, ma Schwank ha deciso di non partecipare.

Decoud ha fatto coppia Diego Junqueira, ma ha perso nel 1º turno a causa dell'infortunio di Decoud.

Juan Sebastián Cabal e Robert Farah hanno battuto in finale Franco Ferreiro e André Sá 6–3, 7–5.

Teste di serie

  Franco Ferreiro /  André Sá (finale)
  Rui Machado /  Daniel Muñoz de la Nava (primo turno)

  Brian Dabul /  Rogério Dutra da Silva (quarti di finale)
  Marcos Daniel /  Santiago González (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Seguros Bolívar Open Medellín 2010